Мустафа Челеби — имя нескольких османских государственных деятелей. Может означать:
 Мустафа Челеби, также Кучук Мустафа (1411—1423) — претендент на османский трон, сын султана Мехмеда I.
 Мустафа Челеби, также Дюзме Мустафа, Дюзмедже Мустафа, Лже-Мустафа (1380—1402 или 1422) — претендент на османский трон, сын султана Баязида І.